Арутюн Хачатрян
 Хачатрян, Арутюн Погосович (1935—2014) — армянский спортсмен и тренер по греко-римской борьбе.
 Хачатрян, Арутюн Рубенович (род. 1955) — армянский режиссёр, один из основателей и директор международного кинофестиваля «Золотой абрикос».
 Хачатрян, Арутюн Рубенович (1915—1985) — армянский врач, праведник мира.